Saone bezeichnet:  
 Saone (Lakota), eine Abteilung von Lakota-Indianern 

 
Saône bezeichnet:
 Saône, einen Fluss in Frankreich
 Saône (Doubs), eine französische Gemeinde
 Burg Saône, Saladinsburg, Qal’at Salah ed-Din, eine Burg in Syrien